Le mot anglais firefox est la traduction littérale d'un surnom chinois donné au petit panda (fire signifie feu et fox, renard ; firefox veut donc littéralement dire « renard de feu »).

Firefox peut également désigner : 

Mozilla Firefox, un navigateur Web libre développé et distribué par la Fondation Mozilla, dont la mascotte est l'animal précédent ;
Firefox OS, un système d’exploitation mobile libre ;
Firefox, l'arme absolue, un film réalisé et interprété par Clint Eastwood et sorti sur les écrans en 1982.
Firefox, un jeu d'arcade sur laserdisc édité par Atari en 1983 inspiré du film de Clint Eastwood précité.